Notoplax coarctata är en blötdjursart som först beskrevs av Sowerby 1841.  Notoplax coarctata ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
coarctata